Rio Lontra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Lontra (vattendrag i Brasilien), Tocantins, 
 Ribeirão Lontra (vattendrag i Brasilien, lat -21,47, long -53,62), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar